Clearwater County ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Clearwater County (Idaho)
 Clearwater County (Minnesota)

in Kanada:
 Clearwater County (Alberta)